Art:

 Pastoral -barbarisme comú per referir-se a la pastorel·la, gènere artístic, habitual de la literatura, la pintura i el teatre, que sol ambientar en llocs naturals rústics de manera bucòlica
 Novel·la pastoral, gènere de novel·la caracteritzada per narrar aventures amoroses galants en un entorn rural
 Pastoral heroica, peça lírica destinada a l'escena, practicada a la França dels segles XVII i XVIII
 "Pastoral", nom amb què es coneix la Simfonia núm. 6 (Beethoven), acabada per Beethoven el 1808 
 Missa Pastoral (Diabelli), missa d'Anton Diabelli en fa major, op. 147
 Religió:
 Pastoral (religió), totalitat de l'acció de l'església i dels cristians
 Pastoral obrera de toda la Iglesia
 Bàcul pastoral, bastó que duen els bisbes
 Institut Bíblic Pastoral, confessió religiosa cristiana creada el 1917 per dissidents de Watch Tower
 Miscel·lània:
 Hàbitat pastoral de les Costes, conjunt de restes possiblement del s. X, a la Vall de Boí (Alta Ribagorça)